Valira steht für
Valira, Fluss in Andorra
Hotel Valira in Escaldes-Engordany, Andorra
Cine Valira, Kino in Andorra
Valira S.A., ein spanisches Unternehmen und Hersteller von Haushaltswaren in Reus

Siehe auch:
Les Valls de Valira